Llista d'asteroides del 112.001 al 113.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 112001–112100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 112101–112200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 112201–112300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 112301–112400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 112401–112500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 112501–112600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 112601–112700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 112701–112800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 112801–112900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 112901–113000 [ modifica]